Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Mat“ beginnt.

Mat 



 Mat Amin, Mohd Shahrul (* 1989), malaysischer Straßenradrennfahrer
 Mat Senan, Mohammad Saufi (* 1990), malaysischer Radrennfahrer